AIIB oder AiiB stehen für:
 Japanische Rote Armee, ehemalige linksradikale Terrororganisation, Deckname auch Anti-Imperialistische Internationale Brigaden
 Quorum-quenching N-acyl-homoserine lactonase, ein Signalmolekül von gramnegativen Bakterien, das zum Quorum sensing benutzt wird
 Asiatische Infrastrukturinvestmentbank, von über 30 asiatischen Ländern 2014 gemeinsam gegründete Bank

Abkürzung